L'expression « blind test » (« test en aveugle » en anglais) peut s'appliquer à :
 une marque déposée, son site web pour désigner ses jeux de société ;
 une technique marketing ;
 une démarche scientifique également appelée « étude randomisée en double aveugle ».

Elle désigne également :
 Blind Test, un film français sortie en 2010.

Voir aussi :